Raggio puede hacer referencia a :

Personas
 Enrique Mapelli Raggio (1881-1945), pintor y político español.
 Gustavo Raggio (1971-), exfutbolista y actual director técnico argentino.
 Olga Raggio (1926-2009),  historiadora del arte y conservadora argentina.
 Rafael Caro Raggio (1887-1943), editor español.

Topónimos
 Arroyo Raggio, curso fluvial que oficia de frontera entre el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otros
 Escuela Técnica Raggio, institución educativa de nivel medio dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Torneo Renato Raggio Catalán, campeonato de básquetbol juvenil chileno organizado por Sportiva Italiana de Valparaíso.